La Gira Jesús Salva, también concida como "Jesús Salva, El Concierto", es una gira musical del cantante y compositor de música cristiana Marcos Witt, hecha para promocionar su álbum Jesús Salva, de 2017. El tour inició el 28 de enero de 2018 en Ciudad de México, México.

Antecedentes 

El 4 de marzo de 2017, durante el cierre del Congreso Adoradores en Monterrey, México, Witt grabó en vivo en la Arena Monterrey su nueva producción musical, la cual fue nombrada Jesús Salva. El álbum fue lanzado a nivel mundial el 20 de octubre del mismo año; unos meses después se anunció el inicio de la gira con un concierto en el Palacio de los Deportes de la Ciudad de México.

Repertorio

Fechas

Referencias 
https://www.jornada.com.mx/2017/12/19/espectaculos/a08n1esp

https://web.archive.org/web/20171228064826/http://canzion.com/es/noticias/981-se-estrena-el-album-jesus-salva-la-adoracion-en-vivo-del-congreso-adoradores

Giras musicales de 2018
Giras musicales de artistas cristianos